Стакли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стакли, Томас (1525—1578) — английский авантюрист, предполагаемый внебрачный сын короля Генриха VIII.
 Стакли, Элизабет (1906—1976) — английская детская писательница, социальный педагог.